Maine, een staat van de Verenigde Staten
Maine (rivier), een rivier in Frankrijk
Maine, een rivier in Noord-Ierland
Maine (provincie), de oude Franse provincie Maine
ook:
Maine-et-Loire, een Frans departement
Maine-de-Boixe, een Franse gemeente 
Maine Coon, een kattensoort
USS Maine (ACR-1), een Amerikaans marineschip